Pistoris von Seußlitz oder Pistoris von Seußlitz und Hirschstein ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmann Pistoris (1543–1603), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Ernst Pistoris (1605–1680), deutscher Richter und Gesandter
 Modestinus Pistoris (1516–1565), deutscher Rechtsgelehrter, Richter und Bürgermeister von Leipzig
 Nicolaus Pistoris (1411–1471), deutscher Mediziner und Bürgermeister von Leipzig